Ez a szócikk tartalmazza a 2016-os labdarúgó-Európa-bajnokságon részt vevő csapatok által nevezett játékosok listáját.

A játékosok életkora az Eb első napjának, azaz 2016. június 10-i állapotnak megfelelő.

A csoport

Szövetségi kapitány:  Didier Deschamps

Didier Deschamps 2016. május 12-én hirdette ki a 23 fős francia keretet. Raphaël Varane sérülés miatt kikerült a keretből, helyére Adil Ramit hívta be Deschamps. Május 28-án Jérémy Mathieu is kikerült sérülés miatt a keretből, a helyére Samuel Umtiti került. Május 31-én ugyancsak sérülés miatt Lassana Diarra helyére Morgan Schneiderlin került.

Szövetségi kapitány:  Vladimir Petković

A svájci szövetségi kapitány 2016. május 30-án erősítette meg a végleges keretet.

Szövetségi kapitány:  Anghel Iordănescu

A szövetségi kapitány 2016. május 31-én hirdette ki a 23 fős keretet és a mezszámokat.

Szövetségi kapitány:  Gianni De Biasi

Albánia 2016. május 31-én jelölte ki a végleges keretét.

B csoport

Szövetségi kapitány:  Roy Hodgson

Szövetségi kapitány:  Leonyid Viktorovics Szluckij

Szövetségi kapitány:  Ján Kozák

Szövetségi kapitány:  Chris Coleman

C csoport

Szövetségi kapitány:  Joachim Löw

Szövetségi kapitány:  Mihajlo Ivanovics Fomenko

Szövetségi kapitány:  Adam Nawałka

Szövetségi kapitány:  Michael O’Neill

D csoport

Szövetségi kapitány:  Vicente del Bosque

Szövetségi kapitány:  Ante Čačić

Szövetségi kapitány:  Pavel Vrba

Szövetségi kapitány:  Fatih Terim

E csoport

Szövetségi kapitány:  Marc Wilmots

Marc Wilmots 2016. május 12-én 24 fős előzetes keretet hirdetett ki.

Szövetségi kapitány:  Antonio Conte

Szövetségi kapitány:  Erik Hamrén

Erik Hamrén 2016. május 11-én hirdette ki a 23 fős svéd keretet.

Szövetségi kapitány:  Martin O’Neill

F csoport

Szövetségi kapitány:  Fernando Santos

Fernando Santos 2016. május 17-én 23 fős keretet hirdetett.

Szövetségi kapitány:  Marcel Koller

Marcel Koller 2016. május 12-én 24 fős előzetes keretet hirdetett.

Szövetségi kapitány:  Bernd Storck

Szövetségi kapitány:  Heimir Hallgrímsson és  Lars Lagerbäck

Heimir Hallgrímsson és Lars Lagerbäck 2016. május 9-én hirdette ki a 23 fős izlandi keretet.

Jegyzetek

Források 

Keretek
Labdarúgó-Európa-bajnokságok keretei